Ел Аудаз има више значења:

 Ел Аудаз, Ел Крусеро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Аудаз (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику